Мустафа Денизли (; ) — турецкий футболист и футбольный тренер.

Мустафа Денизли тренировал многие турецкие клубы, включая «Стамбульскую Большую Тройку» («Фенербахче», «Бешикташ» и «Галатасарай») и выиграл с ними три Суперлиги. В настоящее время является первым в истории, кто выиграл три Суперлиги с тремя разными командами. Денизли также работал и за пределами Турции: в Германии с «Ахеном», в Иране с «Персеполисом» и ПАСом и в Азербайджане с «Хазар-Ленкоранью». В течение четырёх лет он тренировал национальную команду Турции и вывел её в четвертьфинал Евро 2000. 23 декабря 2011 года он вернулся в «Персеполис», но в конце сезона покинул команду.

Карьера игрока 
Провёл 17 лет в своём родном клубе «Алтай» в Измире и приобрёл репутацию одного из лучших левых крайних нападающих в лиге.

В 1980 году Мустафа Денизли стал бомбардиром лиги с 12 голами. В 1983 году перешёл в «Галатасарай», после того как «Алтай» вылетел из лиги в сезоне 1982/83. После сезона 1983/84 он решил завершить карьеру футболиста. За время карьеры его 33 раза вызывали в состав национальной команды

Карьера тренера 
Он начал свою следующую карьеру в качестве ассистента главного тренера под руководством Юппа Дерваля в сборной Германии и работал три года на этом же посту и в «Галатасарай». В 1987 году стал главным тренером команды и выиграл с ней в том же году турецкую Суперлигу. В сезоне 1988/89 дошёл с «Галатасараем» до полуфинала Кубка европейских чемпионов, но на пути к финалу их остановила «Стяуа» из Бухареста. Мустафа Денизли покинул «Галатасарай» в 1989 году. В сезоне 1989/90 он подписал контракт с клубом из Второй Бундеслиги с «Ахеном». Денизли установил новый тип атакующего футбола для «Ахена», но он покинул команду после того, как клуб столкнулся с вылетом в Третью лигу. После этого он вернулся в Турцию и снова возглавил «Галатасарай». Под его руководством команда выиграла Кубок Турции и дошла до четвертьфинала Кубка обладателей кубков УЕФА. С 1992 года по 1995 год он тренировал «Коджаэлиспор», затем был назначен главным тренером национальной команды и покинул её в 2000 году.

В 2000 году «Фенербахче» предложил ему место у руля команды, и в конце сезона 2000/01 под его руководством «Фенербахче» выиграл лигу впервые за пять лет. Денизли стал первым турецким тренером «Фенербахче», который выиграл турецкую Суперлигу. Но его команда плохо выступила в Лиге чемпионов, проиграв «Барселоне», «Лиону» и «Байер». В 2002 году сборная Нигерии хотела пригласить Денизли для подготовки команды к чемпионату мира 2002, но из-за ряда проблем предложение было отменено. Денизли присоединился к «Манисаспор».

В 2004 году Денизли поступали предложения из Японии и Южной Кореи, но он принял предложения от чемпиона иранской премьер-лиги ПАС. Под его руководством команда боролась за титул чемпиона, но финишировала второй. Ходили слухи, что он должен был возглавить сборную Ирана для подготовки и успешному выступлению на чемпионате мира 2006. ПАС с Денизли дошёл до четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов, где проиграл «Аль-Айну», 4:4 по сумме двух матчей. Денизли сказал, что покинет ПАС и вернётся в Турцию.

В августе 2006 года Денизли был нанят на пост главного тренера иранского «Персеполиса», после того как был уволен Ари Хан. 3 июня 2007 года он ушёл в отставку после неудачного сезона с «Персеполисом». В этом сезоне в Кубке Ирана команда проиграла «Сепахану» со счётом 4:1, а в чемпионате заняла 3-е место. Денизли объявил, что заинтересован в должности главного тренера сборной Ирана при условии, что он сможет достичь соглашения с ФФИ. Было сказано, что Денизли станет главным тренером сборной, после того как Бранко Иванкович не впечатлил на мировом первенстве, но был выбран иранский тренер Амир Галенои.

9 октября 2008 года Денизли подписал контракт на один год с «Бешикташем». 30 мая под руководством Денизли команда завоевала 13-й титул чемпиона Турции. Денизли стал первым турецким тренером «Бешикташа», который выиграл с командой чемпионат страны. 2 июня 2010 года Денизли подал в отставку, как сообщают турецкие источники, из-за медицинских причин.

23 декабря 2011 года Денизли подписывает контракт с «Персеполисом» и возвращается в свою бывшую команду, после 4 лет. Его команда финиширует на 12 месте, худший результат за историю клуба. 22 июня 2012 года он покинул клуб по семейным обстоятельствам.

24 декабря 2012 года Денизли заключил контракт с «Ризеспором», командой из Первой лиги Турции. 28 апреля 2013 года «Ризеспор» поднимается в высший дивизион Турции в Суперлигу.

Денизли подписал контракт с «Хазар-Ленкорань» на полтора года. 16 мая 2014 года контракт между Мустафой Денизли и «Хазар-Ленкоранью» был расторгнут.

Достижения

Игрок 
Алтай:
 Кубок Турции (2): 1966/67, 1979/80

Тренер 
Галатасарай
 Чемпион Турции (1): 1987/88
 Кубок Турции (1): 1990/91
 Суперкубок Турции (2): 1988, 1991
 Полуфиналист Кубка европейских чемпионов: 1988/89
 Четвертьфиналист Кубка обладателей кубка: 1991/92
Турция
 Четвертьфиналист Чемпионата Европы: 2000
Фенербахче
 Чемпион Турции (1): 2000/01
ПАС
 Серебряный призёр чемпионата Ирана: 2005/06
 Четвертьфиналист Лиги чемпионов АФК: 2005
Бешикташ
 Чемпион Турции (1): 2008/09
 Кубок Турции (1): 2008/09

Личные 
 Лучший бомбардир Суперлиги: 1979/80 (Алтай)

Личная жизнь 
Женился на Джульетте Арух в 1970 году. В 1977 году в этом браке у него родилась дочь. Развёлся со своей первой женой в 1989 году. Позже Мустафа Денизли женился на Чигдем Кайали, и в 1991 году у них родилась дочь. Его вторая дочь участвует в политике за Республиканскую народную партию Турции. В 2003 году Денизли развёлся со своей второй женой. Позже в 2010 году он женился в третий раз, на Эвин Эльчи. Она увлекается социологией, а также является дочерью бывшего министра Шерафеттина Эльчи.

Статистика

Статистика игрока

Клубная

Национальная статистика 

Голы за сборную

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль Мустафа Денизли на mackolik.com
 
 Мустафа Денизли на Eurosport.com

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Алтай» Измир
Игроки ФК «Галатасарай»
Футбольные тренеры Турции
Тренеры ФК «Галатасарай»
Тренеры ФК «Алеманния» Ахен
Тренеры ФК «Коджаэлиспор»
Тренеры сборной Турции по футболу
Тренеры ФК «Фенербахче»
Тренеры ФК «Манисаспор»
Тренеры ФК ПАС Тегеран
Тренеры ФК «Персеполис»
Тренеры ФК «Бешикташ»
Тренеры ФК «Ризеспор»
Тренеры ФК «Хазар-Ленкорань»
Тренеры ФК «Эскишехирспор»
Тренеры ФК «Касымпаша»
Тренеры ФК «Трактор» Тебриз
Тренеры ФК «Алтай» Измир